Министерството на външните работи на Северна Македония е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Министерството е създадено през 1991 г. с обявяването на независимостта на Северна Македония. Името и функциите на министерството на външните работи не са променяни от създаването на държавата. Структурата на днешното министерство на външните работи наследява някогашното „Бюро за връзки с чужбина“ на югославската съюзна Социалистическа Република Македония. Бюрото прераснало по-късно в секретариат е създадено на 29 април 1969 г. с Указ на Председателя на Събранието на Социалистическа Република Македония. По този повод през 2007 г. 29 април е провъзгласен за ден на Министерство на външните работи на Северна Македония.

Министри (1991-до денс)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на външните работи на Северна Македония

Външни работи
Външна политика на Северна Македония
Северна Македония